«Шпи́льки» () — польский иллюстрированный еженедельный журнал сатиры и юмора.

История 
«Шпильки» издавались с небольшими перерывами с 1935 по 1990 год в Варшаве и Лодзи (1945—1947). В 1992 и 1994 годах предпринимались попытки возобновить издание, выпущено около полутора десятков номеров, после чего журнал прекратил существование.

Постоянными авторами «Шпилек» были Юлиан Тувим, Станислав Ежи Лец, Анатоль Потемковский (под псевдонимом Меган), Ежи Урбан, Збигнев Ненацкий, Щепан Садурский и другие известные польские писатели и художники.

Материалы журнала, как рассказал бывший пан Ведущий (Александр Белявский) популярной телепередачи «Кабачок 13 стульев», использовались в этой телепередаче, например, оттуда были взяты пан Директор и пани Тереза. Из журнала был взят сюжет одной из историй (о совместной подготовке к экзамену) о студенте Шурике из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Примечания

Ссылки 
 Szpilki

Еженедельные журналы
Юмористические журналы
Сатирические журналы Польши
Журналы, появившиеся в 1935 году
Печатные издания, закрытые в 1994 году